Bieg na 15 kilometrów kobiet techniką dowolną podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 9 lutego. Wzięło w nim udział 60 zawodniczek. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Włoszka Stefania Belmondo. Druga na mecie Łarisa Łazutina z Rosji została zdyskwalifikowana za doping i pozbawiona medalu. Był to ostatni raz kiedy na igrzyskach rozegrano bieg na 15 km kobiet.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002